AXB steht für:
 Air India Express (ICAO-Code)
 Alexandria Bay (IATA-Code), Flughafen Maxson Airfield, NY, USA

axb steht für:
 Abipon (ISO-639-3-Code), ausgestorbene Mataco-Guaicurú-Sprache in Argentinien

AXB